Een verkeersweg:
 N254 (België)
 N254 (Nederland), zie Provinciale weg 254
 N254 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing